El «día de las barricadas» puede designar a diferentes días de sublevaciones populares ocurridas en Francia:
 El día de las barricadas (1588);
 El día de las barricadas (1648).